Boutique steht für:
 kleines Ladengeschäft vornehmlich für Bekleidung oder Schmuck, siehe Laden (Geschäft)
 eine kleine, auf wenige Rechtsgebiete spezialisierte Anwaltskanzlei, siehe Kanzlei
 Oberbegriff für besonders hochwertige elektrische Gitarren und Gitarrenverstärker

Siehe auch:
 Boutique Bizarre
 Boutique-Hotel
 Budike